al-Ikhwan, moviment militar i religiós produït a Aràbia, al Nedjd, sota els wahhabites, del 1912 al 1930.
 Al-Ikhwan al-Muslimun (Els Germans Musulmans), moviment polític nascut a Egipte, estès modernament a Síria i Jordània
 Ikhwan-ul-Musalmeen (Germans Musulmans), moviment guerriller del Caixmir
 Ikhwan-ul-Mujahideen (Germans Combatents), nom aternatiu de l'Ikhwan-ul-Musalmeen
 Jammu and Kashmir Ikhwan (Germandat de Jammu i Caixmir), antiga milícia del Caixmir
 Djazira al-Ikhwan (Illes dels Germans), vegeu Socotora